Ганс Аспе́ргер ( , полное имя Йоханн Фридрих Карл Аспергер, ; 18 февраля 1906 года — 21 октября 1980 года) — австрийский педиатр и психиатр, именем которого назван синдром Аспергера.

Жизнь 
Ганс Аспергер родился на ферме под Веной, был старшим из трёх братьев (средний умер вскоре после рождения, младший погиб под Сталинградом). Рос замкнутым ребёнком, в раннем возрасте проявил талант к языкам. В 1920-е годы участвовал в молодёжных движениях. После окончания гимназии изучал медицину в Вене. Защитил докторскую диссертацию в 1931 году и устроился ассистентом в детскую клинику Венского университета, где с 1932 года руководил лечебно-педагогическим отделением. Одной из его пациенток была будущая писательница Эльфрида Елинек.

В 1934 году переехал в Лейпциг, где стал работать в психиатрической больнице. Женился в 1935 году на Ханне Кальмон, которая родила ему пятерых детей.

Точно неизвестно, чем занимался Аспергер в начале Второй мировой войны. В дальнейшем он служил военным врачом в Хорватии, с 1944 по 1945 год. Некоторые современные исследователи выдвигают обвинения в его адрес за сотрудничество с осуществлявшейся в нацистской Германии программой по детской «эвтаназии». В 1944 г. Аспергер опубликовал первое описание позже названного в его честь синдрома, который он называл «аутистической психопатией». В том же году получил постоянное место в Венском университете, где в течение двадцати лет занимал кафедру педиатрии, а в 1946 г. стал директором венской детской клиники. Также работал в Инсбруке, а, начиная с 1964 г., возглавлял так называемую Детскую деревню SOS-Kinderdorf в Хинтербрюле. Аспергер не прекращал работы до конца жизни и за шесть дней до смерти ещё читал лекции.

Всего за свою жизнь опубликовал более 300 работ, главными темами которых были «аутистическая психопатия» и смерть. Поскольку его публикации выходили на немецком языке и мало переводились, вначале его работы не пользовались большой известностью. Лишь в 1990-е годы синдром Аспергера стал известен широкому кругу специалистов.

Избранные труды 
 
  Перевод: Аутистические психопаты в детском возрасте. Часть 1; (Перевод А. В. Челикова. Научное редактирование А. А. Северного // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2010 (10). № 2. С. 91—117). Аутистические психопаты в детском возрасте. Часть 2. (Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2011 (11). № 1. С. 82—109)

Примечания

Ссылки 
 Работы Аспергера и литература о нём в Немецкой национальной библиотеке

Психиатры по алфавиту
Психиатры Австрии
Педиатры по алфавиту
Педиатры Австрии
Участники Второй мировой войны
Австрийские нацисты
Похороненные на Нойштифтском кладбище